Бёме, Беме (, вариант написания — ) — немецкая топонимическая фамилия (буквально «выходец из Богемии», «чех»), а также собственно топоним и гидроним, среди которых могут быть омонимы не обязательно немецкого происхождения.

Бёме

Фамилия 
 Бёме, Ганс-Иоахим (1909—1968) — штандартенфюрер СС, начальник гестапо в Тильзите.
 Бёме, Гельмут (1902—1945) — немецкий политик (НСДАП).
 Бёме, Ибрахим (1944—1999) — диссидент, политик ГДР.
 Бёме, Йорг (род. 1974) — немецкий футболист-полузащитник.
 Бёме, Ирина Рюриковна (род. 1954) — доктор биологических наук, профессор МГУ.
 Бёме, Карл (1877—1940) — немецкий политик.
 Бёме, Карл Готгельф Зигмунд (1785—1855) — немецкий музыкальный издатель.
 Бёме, Курт (1908—1989) — немецкий оперный певец (бас).
 Бёме, Лев Борисович (1895—1954) — русский орнитолог, профессор.
 Бёме, Маргарете (1867—1939) — немецкая писательница.
 Бёме, Рюрик Львович (1927—2000) — русский советский орнитолог, профессор МГУ.
 Бёме, Фердинанд (1815—1884) — немецкий скрипач и композитор.
 Бёме, Франц (1888—1947) — австро-немецкий генерал, военный преступник.
 Бёме, Хорст (1909—1945?) — оберфюрер СС, командир айнзацгрупп B и C.
 Бёме, Эрвин (1879—1917) — немецкий военный лётчик времён Первой мировой войны.
 Бёме, Юрген (род. 1955) — немецкий хоровой дирижёр.
 Бёме, Якоб (1575—1624) — немецкий теософ, визионер, христианский мистик.

Географические объекты 
 Бёме (город)
 Бёме (река)

Беме

Фамилия 
 Беме, Адольф Густавович (1866—1917) — архитектор

Топоним 
 Беме (Эна) — коммуна во французском департаменте Эна

Гидроним 
 Беме (приток Китильгины) — река на Камчатке

Примечания

См. также